Ра́яниеми () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1992) — фиинский хоккеист.
 Раяниеми, Ханну (род. 1978) — финский писатель-фантаст, математик.